Jani Réka Luca (Siófok, 1991. július 31. –) magyar hivatásos teniszezőnő, olimpikon.

Profi pályafutását 2008-ban kezdte. Első Grand Slam-tornáján 2011-ben indult el, amikor a selejtezőből sikerült feljutnia a US Open főtáblájára. A 2016. évi nyári olimpiai játékokon Babos Tímea páros partnereként vett részt.

Eddigi karrierje során 25 alkalommal diadalmaskodott egyéniben, 34 alkalommal párosban az ITF-tornákon. WTA-tornán egy alkalommal játszott döntőt párosban Babos Tímea partnereként 2016. augusztusban Florianópolisban. Az egyéni világranglistán a legjobb helyezése a 104. hely, ezt 2022. szeptember 19-én érte el. Párosban a legjobb helyezése a 124. hely, amelyen 2016. augusztus 22-én állt.

A 2020. évi nyári olimpiai játékokon újból Babos Tímeával indult volna párosban, azonban egy csípősérülés miatt Babos visszalépett az ötkarikás játékokon való szerepléstől, ahol így Jani sem indulhatott.

2010 óta tagja a magyar Fed-kupa-válogatottnak, amelynek keretén belül a magyar játékosok közül 2019-ig a legtöbb alkalommal, 30-szor lépett pályára.

WTA döntői 

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Páros

Elveszített döntői (1)

WTA 125K döntői

Páros

Elveszített döntői (2)

ITF-győzelmei

Egyéni (25–17)

Páros (34–37)

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk

 

Magyar női teniszezők
Siófokiak
Soproniak
1991-ben született személyek
Élő személyek
Magyar olimpikonok